Ruun е девети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е през 2006 г. от Candlelight Records.

Награден е с Spellemannprisen наградата за най-добър норвежки метъл албум за 2006 г.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара
 Арве Исдал – китара
 Като Бекеволд – барабани
 Хербранд Ларсен – клавири, вокали

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2006 година